Output – in economia, la quantità di beni e/o servizi ottenuti da un’attività di produzione
 Output gap – la differenza tra il prodotto interno lordo effettivo E e quello potenziale P
 Elasticità di output – nell'economia della produzione, è quel particolare tipo di elasticità che lega la variazione dei fattori di produzione alle variazioni della produzione
 Input/output – abbreviato I/O, indica l'insieme delle interfacce informatiche messe a disposizione da un sistema operativo ai programmi, per effettuare uno scambio di dati o segnali

Altri progetti